Josef Wolf může být:

 Josef Wolf (český politik) (1831–1869)
 Josef Wolf (fotograf) (1864–1938)
 Josef Wolf (antropolog) (1927–2012)